Die Virslīga 1943 war die 15. Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Meister wurde Titelverteidiger ASK Riga.

Die folgende Spielzeit wurde wegen des zweiten Vormarsches durch die Rote Armee abgebrochen.

Modus 
Sieben Mannschaften  nahmen teil. Die Teams spielten nur einmal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1943
Fußballsaison 1943